Borgogna – regione della Francia
 Ducato di Borgogna – stato europeo del passato
 Regno di Borgogna – stato europeo del passato
 Borgogna – colore
 Borgogna – vino rosso
 Dinastia di Borgogna – dinastia regnante in Portogallo
 Borgogna Cisgiurana (Bassa Borgogna) – stato europeo del passato
 Scuola di Borgogna – scuola musicale rinascimentale